Sezona Formule 1 1997 je bila oseminštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 9. marca 1997 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 26. oktobra 1997 s sedemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Evrope. Dirkaški naslov je osvojil Kanadčan Jacques Villeneuve, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1997.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva 

Vsi motorji so V10 razen Minardijevega in Tyrrellovega motorja.

Dirkači 

 Michael Schumacher je bil diskvalificiran zaradi nevarne vožnje na VN Evrope, kjer je povzročil nepotrebno trčenje z Villeneuvom.

1997
1997 v športu